Sultana est un patronyme principalement localisé dans le sous-continent indien et à Malte.

Étymologie 
Le nom dérive de l'arabe sulṭān (سلطان), « sultan », ou de sa variante féminine sulṭāna (سلطانة), « sultane ».

Sultan(e) est à la fois un titre porté par des monarques musulmans (arabes, indiens, indonésiens…), un prénom, et un mot arabe dérivé de l'araméen šūlṭānā’ (ܫܘܠܛܢܐ) signifiant « pouvoir, domination ».

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  au Bangladesh et  à Malte. En dehors du sous-continent indien et de l'archipel maltais, le nom Sultana se rencontre notamment dans la péninsule arabique et dans les pays anglo-saxons au sein des communautés bangladaise, indienne, pakistanaise et maltaise.

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 
  Mario Cassar, Vestiges of Arabic Nomencalture in Maltese Surnames, , sur academia.edu, 2005.

Liens externes 
 

Patronyme maltais
Patronyme indien